Propus puede referirse a dos estrellas diferentes en la constelación de Géminis:
 Eta Geminorum (η Gem / 7 Geminorum), también conocida como Tejat Prior.
 1 Geminorum (1 Gem)